Иван Шукер (; , Ливно) — хорватский экономист и политик.

Он родился на территории Боснии и Герцеговины. В 1983 году он окончил экономический факультет Загребского университета. Работал в городской администрации города Велика-Горица главным бухгалтером, а затем главным финансовым директором. В 90-е годы возглавлял местную налоговую администрацию.

Относится к Хорватскому демократическому содружеству, среди прочего, был его вице-председателем. Он был членом исполнительной власти в администрации местного самоуправления. В 2000 году впервые избран в парламент, переизбирался на следующих парламентских выборах в 2003, 2007 и 2011.

23 декабря 2003 был назначен министром финансов в первом правительстве Иво Санадера, переназначен 12 января 2008. 6 июля 2009 оставался министром во вновь избранном правительстве во главе с Ядранкой Косор, дополнительно став заместителем премьер-министра. Вернулся к работе в парламент 29 декабря 2010.

Он был также президентом Федерации баскетбола Хорватии. Женат, имеет сына и дочь. Двоюродный брат футболиста Давора Шукера.

Ссылки 
 Профиль на сайте Сабора
 Ivan Šuker
 Predsjednica Vlade: Novi ministri Dalić, Božinović, Bačić i Mesić

Министры финансов Хорватии
Экономисты Хорватии
Члены Хорватского демократического содружества